Братське кладовище — кладовище в Івано-Франківську.
 Братське кладовище — кладовище в Києві.
 Братське кладовище — кладовище в Москві.
 Братське кладовище — кладовище в Ризі.
 Братське кладовище — кладовище в Ростові-на-Дону.
 Братське кладовище — кладовище в Севастополі.